La onzième saison de Face Off est diffusée sur Syfy à partir du , et a été, comme chaque saison, présentée par . Durant cette saison, 16 anciens candidats de Face Off ont été sélectionnés.

Contrairement aux autres saisons, les candidats ne s'affrontent pas individuellement mais par équipes de deux. Les équipes s'affrontent pour recevoir l'immunité alors que les éliminations se passent la semaine suivante. À partir de l'épisode 9, les éliminations sont individuelles et il n'y a plus d'immunité.

Jury 

 Ve Neill

Personnes récurrentes 

  - Présentatrice
  - Parrain de l'émission (père de )

Candidats de la saison 

 Adam Milicevic (saison 8) , 30 ans, Merrillville, Indiana
 Ben Ploughman (saison 9) , 34 ans, Austin, Texas
 Cat Paschen (saison 6) , 25 ans, San Francisco, Californie
 Cig Neutron (saison 7) , 25 ans, New Castle, Indiana
 Emily Serpico (saison 8), 18 ans, West Palm Beach, Floride
 Evan Hedges (saison 9), 29 ans, Boulder, Colorado
 Gage Hubbard (saison 1), 26 ans, Willard, Utah
 George Troester III (saison 7), 27 ans, Buffalo, New York
 Jasmine Ringo (saison 9), 31 ans, Atlanta, Géorgie
 Keaghlan Ashley (saison 7), 24 ans, Oxnard, Californie
 Logan Long (saison 8), 29 ans, Salt Lake City, Utah
 Melissa Ebbe (saison 10), 36 ans, Milwaukee, Wisconsin
 Niko Gonzalez (saison 6), 26 ans, San Germán, Porto Rico
 Rachael Wagner (saison 7), 24 ans, Chapel Hill, Caroline du Nord
 Stella Sensel (saison 7), 34 ans, Milwaukee, Wisconsin
 Tyler Green (saison 6), 26 ans, Litchfield, Connecticut

Suivi des candidats 

 Le candidat a remporté Face Off.
 Le candidat faisait partie des finalistes.
 L'équipe ou le candidat a remporté le Spotlight Challenge.
 L'équipe ou le candidat faisait partie de l'équipe ayant remporté le Spotlight Challenge.
 L'équipe ou le candidat était dans les meilleurs lors du Spotlight Challenge.
 L'équipe ou le candidat faisait partie des moins bons lors du Spotlight Challenge.
 L'équipe ou le candidat a été éliminé.
 L'équipe a été disqualifiée.
 L'équipe a réintégré la compétition.
† L'équipe a remporté le challenge précédent et a l'immunité pour cet épisode.

Épisodes

Notes et références

Liens externes 
 

 9